Пётр Хрусталёв
 Хрусталёв, Пётр Алексеевич — генерал-майор.
 Хрусталёв-Носарь, Георгий Степанович — революционер.